Милан Драшко () — черногорский шахматист, гроссмейстер (1993).

В составах сборных Югославии и Черногории участник 5-и Олимпиад (1994 — за Югославию, 2008—2014 — за Черногорию) и 4-х командных чемпионатов Европы (2007—2013).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии
Шахматисты Черногории